Bronco – singapurski transporter opancerzony
 Ford Bronco – samochód sportowo-użytkowy produkowany przez Ford Motor Company w latach 1966–1996
 Rockwell OV-10 Bronco – amerykański lekki samolot szturmowo-rozpoznawczy
 Bronco – amerykański serial z lat 1958–1962